Chimney Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Butte (Arizona)	
 Chimney Butte (Idaho)	
 Chimney Butte (Blaine County, Montana)	
 Chimney Butte (Custer County, Montana)	
 Chimney Butte (Musselshell County, Montana)	
 Chimney Butte (Nebraska)	
 Chimney Butte (Billings County, North Dakota)	
 Chimney Butte (Dunn County, North Dakota)	
 Chimney Butte (McKenzie County, North Dakota)	
 Chimney Butte (Morton County, North Dakota)	
 Chimney Butte (Harding County, South Dakota)	
 Chimney Butte (Perkins County, South Dakota)	
 Chimney Butte (Sublette County, Wyoming, 2197 m)	
 Chimney Butte (Sublette County, Wyoming, 2863 m)